Vajk – keresztnév
Vajk fejedelem – I. (Szent) István király születéskori neve. 
Vajk – Vajkmártonfalva településrésze, korábban önálló falu Szlovákiában.